You Are There (album), le quatrième album du groupe de post-rock japonais Mono,
 You Are There (chanson)